Rushall – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Rushall – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Rushall – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Rushall – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)